Le canton de Montagnac peut se référer à deux divisions administratives françaises :

 l'ancien canton de Montagnac, devenu le canton de Villamblard dans le département de la Dordogne ;
 le canton de Montagnac dans le département de l'Hérault.